Владимир Письменный:
 Письменный, Владимир Васильевич (1904—1940) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Письменный, Владимир Леонидович (род. 1964) — заместитель начальника — главный штурман Управления авиации ФСБ России, Герой Российской Федерации.